A Bicyclops Built for Two llamado Bicíclope para dos en España y Un cíclope a la medida en Hispanoamérica es el episodio 22 (noveno de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
El Profesor llega con buenas noticias: hace unos años solicitó el registro en America Online y ahora están conectados. Así que se ponen los trajes de internauta que ha diseñado el profesor y comienzan a pasear (navegar) por Internet. Allí son acosados por la publicidad basura y Amy y Leela se enteran de que sus fotos habían sido publicadas sin permiso por Bender. Luego entran en diferentes salas de conversación según los gustos de cada uno (picante, picante-picante, etc.) hasta que quedan aburridos del sexo virtual. Por último, comienzan una partida de videojuegos en la que Fry va eliminando uno por uno a sus compañeros. Mientras tanto, Leela ha encontrado a otro cíclope; pero antes de que pueda entablar conversación con él, Fry les dispara y elimina a ambos del juego. Leela se enfada por haber perdido la oportunidad de conocer a un hombre de su especie, pero luego, mientras están haciendo una entrega de palomitas a los habitantes del planeta Multicinex 14, recibe un correo del cíclope que le dice que se encuentra en un planeta oscuro. Leela tira las palomitas que se hacen en el sol (formando una especie de galaxia) y escapa al planeta oscuro. 

Al llegar ve al cíclope quien le dice que su nombre es Alcazár. Más tarde, Alcazár, le cuenta a Leela que su planeta, Ciclopía, fue atacado cuando ella nació y que él se salvó por estar en el agua en el momento de la explosión. Leela, triste, le dice a Alcazár que deben salvar su especie y deciden casarse. Justo, Fry es arrestado por entrar al valle prohibido de Ciclopía y escapa por una compuerta. Luego va con Bender al valle prohibido del planeta y ven cinco ciudades iguales. Ya en la boda le prueban a Leela que Alcazár es una langosta rica del planeta que podía cambiar su forma y que se casó con cinco mujeres de diferentes planetas explotados para así poder limpiar sus cinco castillos.

Mientras, Bender, comienza a robar descontroladamente cada cosa que encuentra en Ciclopía y en cada ciudad del planeta, robando los rubíes y perlas además de los platos.

Véase también
Hechos de los episodios de Futurama

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000
Ficción sobre cambiantes